L'expression tronc commun désigne :
 dans le système éducatif, l'ensemble des matières obligatoire d'un cursus.
 en biologie, la partie proximale du réseau coronaire gauche.